— японский государственный деятель, член Палаты пэров Японии (1895—1910), виконт (с 1884).

Биография 
Восьмой сын Набэсимы Наомасы, 11-го даймё Саги. Мать, наложница Мурамацу Сэнко, дочь Мурамацу Норикина. Его детское имя — . В 1868 году его усыновил Набэсима Наотада, 9-й даймё Хасуноикэ.

В 1871 году Наото стал следующим главой семьи в связи с уходом на покой Наотады. Обучался в Кэйо гидзюку (будущий Университет Кэйо). В феврале 1873 года правительство Мэйдзи разрешило ему уехать в Англию вместе с братьями Наохиро и Наоторой для обучения. 8 июля 1884 года ему был присвоен титул виконта (сисяку).

Во время Японо-китайской войны 1894—1895 годов Наото пожертвовал средства армии. 11 сентября 1895 года Набэсима Наото стал членом Палаты пэров и оставался на этом посту до своей смерти.

Семья 
Жена, Набэсима Тэруко (1857—1922), дочь Набэсимы Наотады, 9-й даймё Хасуноикэ.

Дети:

 Набэсима Наокадзу (1884—1943), старший сын
 Хотта Масацунэ (1887—1951), второй сын
 Норико (1892—1919), замужем за двоюродным братом Набэсимой Тэйдзиро
 Хамуро Наоми (1895—1971), третий сын
 Фумико, жена легкоатлета Мисимы Яхико

Литература 

 
 
 

Родившиеся 12 ноября
Родившиеся в 1858 году
Родившиеся в префектуре Сага
Умершие 7 февраля
Умершие в 1910 году
Персоналии по алфавиту
Наото
Виконты Японии
Члены Палаты пэров Японии